Antoine Arnauld kan syfta på flera medlemmar av familjen Arnauld:

 Antoine Arnauld (1560-1619), advokat
 Antoine Arnauld (1612-1694), kallad Grand Arnauld, den föregåendes son
 Antoine Arnauld (1616-1698), kallad abbé Arnauld, den föregåendes brorson